Der siebente Schweizer Cup im Fussball wurde vom 30. August 1931 bis zum 3. April 1932 ausgetragen.

1/32 Finals 

|}

1/16 Finals 

|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 3. April 1932 im Hardturm Stadion in Zürich statt.

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
 Archives historiques Le Temps. (Jaren 1931–1932) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de
 Archives historiques L'Express und L'Impartial. (Jaren 1931–1932) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de
 Archives historiques Tribune de Lausanne. (Jaren 1931–1932) https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/62778/view?page=1&p=separate&view=0,0,2331,3487

1931 32
Fußballsaison 1931/32